Джова́нни Мартине́лли (, , похоронен в Риме) — итальянский оперный певец (тенор), выступавший в основном в итальянской лирико-драматической, но также и во французской опере. Мартинелли был одним из самых известных теноров первой половины XX века, более 30 лет выступал на сцене театра «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке.

Биография 
Родился 22 октября 1885 года в итальянской коммуне Монтаньяна.

После службы в военном оркестре в качестве кларнетиста он учился у Джузеппе Мандолини в Милане и дебютировал в 1910 году на сцене театра Teatro Dal Verme в опере «Эрнани». В 1911 году он дебютировал на самых известных итальянских оперных сценах (Рим, Брешиа, Неаполь, Генуя), в 1912 году с успехом выступал в Лондоне, в 1913 году — в США (20 ноября этого года состоялся его дебют в Метрополитен-опере, также он выступал в Бостоне, Сан-Франциско, Чикаго, Филадельфии). Пик славы Мартинелли пришёлся на 1920-е годы, когда он много выступал во Франции и Аргентине, но в Италии в этот период концертов не давал. В 1937, по случаю коронации Георга VI в Великобритании, принял участие в концерте. В 1939 он выступил в Чикаго опере в «Тристан и Изольда» Рихарда Вагнера. Официально завершил карьеру в 1950 году, но затем ещё один раз вышел на оперную сцену в Сиэтле в возрасте 82 лет. После ухода со сцены преподавал оперное пение в Нью-Йорке.

Умер в Нью-Йорке 2 февраля 1969 года.

Его прах покоится на кладбище Верано в Риме.

Примечания

Ссылки 

Певцы и певицы Италии